Priscus var namnet på en familj tillhörande gens Prisca.

Kända medlemmar 
 
 Quintus Servilius Priscus, romersk politiker, konsul 468 och 466 f.Kr.